Robinson Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Robinson Airport (Indiana)
 Robinson Airport (Iowa)
 Robinson Airport (Texas)

Siehe auch:
 A. N. R. Robinson International Airport, Tobago